Голос может означать:

 Голос — звук, издаваемый человеком.
 Голос — отдельная партия многоголосного сочинения. См. также Поголосник.
 Голос — выбор участника голосования.
 «Голос моря» — инфразвуковой эффект, возникающий у поверхности моря из-за вихреобразования за волновыми гребнями при воздействии на них сильного ветра.

Организации
 «Голос» — общероссийское движение в защиту прав избирателей.
 «Голос» — испанская ультраправая национально-консервативная партия.
 «Голос» — чешская правоцентристская партия.
 «Голос» — украинская правоцентристская партия.

Газеты
 «Голос» — политическая и литературная газета, выходившая в Санкт-Петербурге в 1863—1883 годах.
 «Голос» — либеральная газета, выходившая в Ярославле в 1909—1917 годах.

Фильмы и ТВ
 «Голос» — советский фильм 1982 года.
 «Голос» — советский короткометражный фильм 1986 года.
 «Голос» — японский телесериал 2009 года.
 «Голос» — телепрограмма Первого канала, во всём мире выпускаемая под названием «The Voice».
 
 «Голос. 60+» — версия российского проекта «Голос» для более возрастных конкурсантов (от 60 лет).

Фамилия
 Голос, Яков Наумович (1889—1943) — резидент советской разведки, один из основателей Коммунистической партии США.

Населённый пункт
 Голос — древнее название греческого города Волос

См. также